Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1974 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Guillermo Vilas era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–3, 0–6, 7–5, 6–2 Manuel Orantes.

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1974